Birac (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Birac (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes